Daniël van der Meulen (1554-1600), koopman en diplomaat in de Nederlanden
 Daniël van der Meulen (1894-1989), Nederlands diplomaat, ontdekkingsreiziger en schrijver